DVL ist die Abkürzung für 

 Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt in Berlin-Adlershof
 Deutscher Verband für Landschaftspflege
 Davitamon-Lotto, belgisches Radrennteam 
 Deutsche Volleyball-Bundesliga (Männer), Deutsche Volleyball Liga für Männer
 Deutsche Volleyball-Bundesliga (Frauen), Deutsche Volleyball Liga für Frauen
 Deutsche Volleyball Liga (jetzt VBL Volleyball-Bundesliga)
 Damn Vulnerable Linux, Linux-Distribution zum Testen von Schwachstellenscannern 
 Deutsche Volksliste

DVL